Berge steht für:
 Gebirge, Gruppe von Bergen
 Gebirge (Bergbau), festes Gestein, in das ein Bergwerk getrieben wird
 Bergematerial, Gestein, das bei der Bodenschatzgewinnung als Abfallprodukt anfällt
 Berge (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Herren op dem Berge, westfälisches Adelsgeschlecht auf Haus Berge (Essen)
 Herren von dem Berge, münsterländisches Adelsgeschlecht
 Herren vom Berge, ostwestfälisches Adelsgeschlecht
 Berge und Herrendorff, schlesisches Adelsgeschlecht
 Berge (kurländisches Adelsgeschlecht), kurländisches Adelsgeschlecht
 Berge (Band) aus Berlin
 Berge (Zeitschrift) für Alpinismus, seit 2008 Bestandteil von Alpin (Zeitschrift)

Berge ist der Name folgender Orte

in Brandenburg:
 Berge, heute Zasieki, ehemaliger Stadtteil der Stadt Forst (Lausitz)
 Berge (Prignitz), Gemeinde im Landkreis Prignitz
 Berge (Nauen), Ortsteil der Stadt Nauen, Landkreis Havelland

in Hessen:
 Berge (Homberg), Stadtteil von Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis
 Berge (Neu-Eichenberg), Ortsteil der Gemeinde Neu-Eichenberg, Werra-Meißner-Kreis

in Niedersachsen:
 Berge (Emsbüren), Ortsteil der Gemeinde Emsbüren, Landkreis Emsland
 Berge (Hoogstede), Ortsteil der Gemeinde Hoogstede, Landkreis Grafschaft Bentheim
 Berge (Niedersachsen), Gemeinde innerhalb der Samtgemeinde Fürstenau, Landkreis Osnabrück

in Nordrhein-Westfalen:
 Berge (Anröchte), Ortsteil der Gemeinde Anröchte, Kreis Soest
 Berge (Gevelsberg), Ortsteil der Stadt Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-Kreis
 Berge (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis
 Berge (Hamm), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hamm
 Berge (Medebach), Ortsteil der Stadt Medebach, Hochsauerlandkreis
 Berge (Meschede), Ortsteil der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis
 Berge (Sprockhövel), Ortsteil der Stadt Sprockhövel, Ennepe-Ruhr-Kreis
 Berge (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis

in Sachsen:
 Berge (Großpostwitz), Ortsteil der Gemeinde Großpostwitz, Landkreis Bautzen

in Sachsen-Anhalt:
 Berge (Werben), Ortsteil der Gemeinde Werben (Elbe), Landkreis Stendal
 Berge (Gardelegen), Ortsteil der Hansestadt Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel

in Spanien:
 Berge (Teruel), Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien

Berge ist Namensbestandteil folgender Bauwerke:
 Kloster Berge bei Buckau (Magdeburg), Sachsen-Anhalt
 Schloss Berge in Gelsenkirchen-Buer, Nordrhein-Westfalen
 Burg Berge in Altenberg (Odenthal), Nordrhein-Westfalen
 Fort Berge, ehemaliges Bauwerk in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Haus Berge (Essen), abgegangene Wasserburg in Essen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Auf dem Berge
 Bergé
 Berghe
 Blaue Berge
 Die Berge
 Haus Berge
 Berg (Begriffsklärung)